Sezona 2008/09 serije turnirjev World Series of Snooker je bila prva sezona serije v zgodovini. Sestojila je iz štirih nejkostnih povabilnih turnirjev, razpršenih po vsej Evropi. Na turnirjih so igrali štirje vrhunski poklicni igralci, ki so krojili vrh svetovne karavane, nasproti pa so jim stali štirje lokalni igralci. Poleg štirih turnirjev se je igral tudi veliki finale, katerega zmagovalec je pobral nagrado 50.000 €.

Za veliki finale so prišle v poštev točke, pridobljene na štirih rednih turnirjih, na katerih je zmagovalec osvojil 5, poraženec v finalu 3 in oba polfinalista po 1 točko. Seštevek teh točk je na koncu odločal o zasevkih igralcev na velikem finalu. 4 najvišje uvrščeni igralci so tako bili avtomatično uvrščeni v četrtfinale, vsi nižje uvrščeni pa so morali o svoji usodi odločati že prej.

Turnir v Saint Helierju

Prvi turnir sezone je potekal 21. in 22. junija 2008 v Saint Helierju, na otoku Jersey.  John Higgins je v finalu premagal Marka Selbyja s 6-3. 

Poklicni igralci:
 Mark Selby
 Ken Doherty
 Shaun Murphy
 John Higgins

Lokalni igralci amaterji:
 Rafał Jewtuch
 Gary Britton
 Martyn Desperques
 Aaron Canavan

Glavni del turnirja

Seznam nizov vsaj 100 točk
105 Mark Selby
104 John Higgins

Turnir v Berlinu

Drugi v vrsti je bil turnir v Berlinu, Nemčija. Potekal je 12. in 13. julija 2008.  Zmagovalec turnirja je postal Graeme Dott, ki je v finalu odpravil Shauna Murphyja z izidom 6-1. 

Poklicni amaterji:
 Graeme Dott
 John Higgins
 Stephen Maguire
 Shaun Murphy

Lokalni igralci amaterji:
 Chris McBreen
 Lasse Münstermann
 Hans Blankaert
 Patrick Einsle

Glavni del turnirja

Seznam nizov vsaj 100 točk
132 Shaun Murphy
113 Graeme Dott

Turnir v Varšavi

Tretji turnir sezone se je odvil 25. in 26. oktobra 2008 v Varšavi, Poljska.  Osvojil ga je Ding Junhui, z zmago s 6-4 v finalnem dvoboju proti Kenu Dohertyju. 

Poklicni igralci:
  Steve Davis
  Mark Selby
  Ding Junhui
  Ken Doherty

Lokalni igralci amaterji:
  Rafał Górecki
  Mariusz Sirko
  Piotr Murat
  Rafał Jewtuch

Glavni del turnirja

Seznam nizov vsaj 100 točk
102, 100 Mark Selby
101 Ding Junhui

Turnir v Moskvi

Zadnji, četrti turnir sezone je potekal v Moskvi, Rusija, 22. in 23. novembra 2008.  John Higgins je osvojil še svoj drugi turnir serije WSS v sezoni. V finalu je ponižal Dinga Junhuija, izid je bil 5-0. 

Poklicni igralci:
  John Higgins
  Ding Junhui
  Mark Selby

Lokalni igralci amaterji:
  Ana Mažirina
  Shachar Ruberg
  Sergej Vasiljev
  Ruslan Činakov
  Sergej Isaenko

Glavni del turnirja

Seznam nizov vsaj 100 točk
127 John Higgins

Seštevek točk

Veliki finale

Veliki finale, vrhunec sezone WSS, je potekal med 8. in 10. majem 2009 v Portimãu, Portugalska.   Na koncu je slavil Shaun Murphy, ki je bil v finalu z rezultatom 6-2 boljši od Johna Higginsa. 

Igralci:

Skupina 1:
  Ryan Day
  Lasse Munstermann
  Michal Zielinski
  Garry Britton

Skupina 2:
  Jimmy White
  Shachar Ruberg
  Itaro Santos
  Luca Brecel

Končnica:
  Ryan Day
  Garry Britton
  Luca Brecel
  Jimmy White
  Steve Davis
  Stephen Maguire
  Ken Doherty
  Shaun Murphy
  John Higgins
  Ding Junhui
  Graeme Dott
  Mark Selby

Skupinski del
V končnico sta se uvrstila najboljša dva igralca iz vsake skupine. V skupini se je vsak igralec pomeril z vsakim, pri čemer je dvoboj imel največ 7 framov, vsak frame pa se je igral s 6 rdečimi kroglami.

Skupina 1

Lestvica

Dvoboji:
 Ryan Day 4-0 Garry Britton
 Michał Zieliński 1-4 Lasse Münstermann
 Ryan Day 4-1 Michał Zieliński
 Lasse Münstermann 2-4 Garry Britton
 Ryan Day 4-1 Lasse Münstermann
 Garry Britton 4-2 Michał Zieliński

Skupina 2

Lestvica

Dvoboji:
 Jimmy White 4-1 Itaro Santos
 Luca Brecel 4-2 Shachar Ruberg
 Jimmy White 4-0 Shachar Ruberg
 Itaro Santos 1-4 Luca Brecel
 Jimmy White 3-4 Luca Brecel
 Shachar Ruberg 2-4 Itaro Santos

Končnica

Seznam nizov vsaj 100 točk
 122, 105, 100 Shaun Murphy
 101 John Higgins
 100 Graeme Dott

Viri

Zunanje povezave
 Uradna spletna stran  

2008/09
2008 v snookerju
2009 v snookerju